Levanto (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie La Spezia
 Levanto (district), een district in de Peruaanse provincie Chachapoyas